Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Tichonrawow – rosyjski wojskowy
 Michaił Tichonrawow – radziecki inżynier, konstruktor techniki kosmicznej i rakietowej
 Nikołaj Tichonrawow – rosyjski historyk literatury, filolog i archeograf